Яків I — король Англії
 Яків I — король Кіпру
 Яків I — король Шотландії